Andy Hamilton peut désigner :
 Andy Hamilton (1954-), scénariste, acteur, réalisateur et producteur britannique ;
 Andy Hamilton (1918-), saxophoniste jamaicain.